Borghese steht für:
 Borghese, italienisches Adelsgeschlecht
 Palazzo Borghese, Palazzo in Rom
 Im Park der Villa Borghese, Titel eines Landschafts- und Genregemäldes von Oswald Achenbach
 Partito borghese democratico Svizzera, politische Partei in der Schweiz, siehe Bürgerlich-Demokratische Partei

Borghese ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Borghese (* 1963), italienische Autorin und Managerin 
 Camillo Borghese (1552–1621), italienischer Geistlicher und Papst, siehe Paul V.
 Camillo Filippo Ludovico Borghese (1775–1832), italienischer Adliger, Fürst zu Sulmona und Rossano 
 Francesco Borghese (1556–1620), General der Päpstlichen Armee von Paul V. 
 Francesco Scipione Maria Borghese (1697–1759), italienischer Adliger, General der Päpstlichen Armee von Paul V.
 Giovanni Battista Borghese (1554/1555–1609), italienischer Adliger, Gouverneur von Borgo und Kastellan der Engelsburg
 Ippolito Borghese († 1627), italienischer Maler zwischen Spätmanierismus und Barock
 Junio Valerio Borghese (1906–1974), italienischer Marine-Offizier und Politiker
 Scipione Borghese (1734–1782), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche
 Scipione Caffarelli Borghese (1577–1633), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche und Erzbischof von Bologna

Siehe auch:
 Villa Borghese
 Borgese
 Borghesi